De slalom voor mannen bij het alpineskiën tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op zaterdag 21 januari 2012. De Zwitser Sandro Simonet won het goud.

Uitslag 

Mannen Slalom